Reidsville (Caroline du Nord)
 Reidsville (Géorgie)